Rövidítések
IRL az angol in real life szókapcsolat rövidítése,  jelentése: a való életben, nem az internet világában
 IRL, az IndyCar Series rövidített megnevezése a versenyt szervező Indy Racing League nevéből
 IRL, Internet Radio Linking Project, összeköttetés amatőr rádióállomások között internetes reléállomásokon keresztül
 IRL, Írország jele az ISO 3166 szabvány szerint, a rendszámokban és az olimpián
 IRL, az Isamaa ja Res Publica Liit nevű konzervatív észt párt nevének rövidítése
 IRL, az Institut Ramon Llull katalán kultúrintézet rövidítése
 IRL, Industrial Research Limited,új-zélandi Crown Research intézetek egyike az innováció támogatására

Földrajz
 Irl, a bajorországi Oberbergkirchen egyik városrésze
 Irl, a németországi Regensburg egyik városrésze

Egyéb:
 IRL, 2013-as svéd film